

Saint-Christophe (Alier), un municipi situat al departament de l'Alier.
 Saint-Christophe (Charente), un municipi situat al departament del Charente.
 Saint-Christophe (Charente Marítim), un municipi situat al departament del Charente Marítim.
 Saint-Christophe (Cruesa), un municipi situat al departament del Cruesa.
 Saint-Christophe (Eure i Loir), un municipi situat al departament de l'Eure i Loir.
 Saint-Christophe (Roine), un municipi situat al departament del Roine.
 Saint-Christophe (Savoia), un municipi situat al departament del Savoia.
 Saint-Christophe (Tarn), un municipi situat al departament del Tarn.
 Saint-Christophe (Viena), un municipi situat al departament de la Viena.
 Saint-Christophe-à-Berry, un municipi situat al departament de l'Aisne.
 Saint-Christophe-d'Allier, un municipi situat al departament de l'Alt Loira.
 Saint-Christophe-de-Chaulieu, un municipi situat al departament de l'Orne.
 Saint-Christophe-de-Double, un municipi situat al departament de la Gironda.
 Saint-Christophe-des-Bardes, un municipi situat al departament de la Gironda.
 Saint-Christophe-des-Bois, un municipi situat al departament de l'Ille i Vilaine.
 Saint-Christophe-de-Valains, un municipi situat al departament de l'Ille i Vilaine.
 Saint-Christophe-Dodinicourt, un municipi situat al departament de l'Aube.
 Saint-Christophe-du-Bois, un municipi situat al departament de Maine i Loira.
 Saint-Christophe-du-Foc, un municipi situat al departament de la Manche.
 Saint-Christophe-du-Jambet, un municipi situat al departament del Sarthe.
 Saint-Christophe-du-Ligneron, un municipi situat al departament del Vendée.
 Saint-Christophe-du-Luat, un municipi situat al departament de Mayenne.
 Saint-Christophe-en-Bazelle, un municipi situat al departament de l'Indre.
 Saint-Christophe-en-Boucherie, un municipi situat al departament de l'Indre.
 Saint-Christophe-en-Bresse, un municipi situat al departament de Saona i Loira.
 Saint-Christophe-en-Brionnais, un municipi situat al departament de Saona i Loira.
 Saint-Christophe-en-Champagne, un municipi situat al departament del Sarthe.
 Saint-Christophe-en-Oisans, un municipi situat al departament de la Isèra.
 Saint-Christophe-et-le-Laris, un municipi situat al departament de la Droma.
 Saint-Christophe-la-Couperie, un municipi situat al departament de Maine i Loira.
 Saint-Christophe-le-Chaudry, un municipi situat al departament del Cher.
 Saint-Christophe-le-Jajolet, un antic municipi situat al departament de l'Orne.
 Saint-Christophe-sur-Avre, un municipi situat al departament de l'Eure.
 Saint-Christophe-sur-Condé, un municipi situat al departament de l'Eure.
 Saint-Christophe-sur-Dolaison, un municipi situat al departament de l'Alt Loira.
 Saint-Christophe-sur-Guiers, un municipi situat al departament de la Isèra.
 Saint-Christophe-sur-le-Nais, un municipi situat al departament de l'Indre i Loira.
 Saint-Christophe-sur-Roc, un municipi situat al departament del Deux-Sèvres.
 Saint-Christophe-Vallon, un municipi situat al departament de l'Avairon.

 Bourg-Saint-Christophe, un municipi situat al departament de l'Ain.
 Bray-Saint-Christophe, un municipi situat al departament de l'Aisne.
 Lay-Saint-Christophe, un municipi situat al departament del Meurthe i Mosel·la.
 Villard-Saint-Christophe, un municipi situat al departament de la Isèra.
 Villers-Saint-Christophe, un municipi situat al departament de l'Aisne.

Saint-Christophe (Vall d'Aosta), un municipi situat a la regió de Vall d'Aosta.